

Presentación Previa 
La pareja española formada por Gerard Granollers y Jordi Samper son los campeones inaugurales del torneo, ya que se trata de la primera edición. Derrotaron en la final a la pareja constituida por el japonés Taro Daniel y el ruso Alexander Rumyantsev.

Cabeza de serie 

 
 

<ol start="3">
 {{nowrap| Gerard Granollers /  Jordi Samper (Campeones)}}
<li> {{nowrap| Thomas Fabbiano /  Guillermo Olaso ''(Cuartos de final, retiro)}}
</ol>

 Cuadro 

| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Steven Moneke  B Rola
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= H Podlipnik  Laurent Rochette
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= A Behar  C Poch-Gradin
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= A Chakrouni  O Erramy
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= T Fabbiano  G Olaso
| RD2-score03-1=
| RD2-score03-2=
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= T Daniel 
| RD2-score04-1=w/o
| RD2-score04-2=
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= H Khaddari  Y Rachidi
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= G Granollers 
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= S Moneke  B Rola
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= T Daniel 
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= G Granollers

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Kenitra 2013